Święta Paraskiewa – święta prawosławna
 Paraskiewa – ukraińska riasoforna mniszka prawosławna, jurodiwa, święta prawosławna
 Paraskiewa – święta prawosławna